Gazeta Wielkopolska – czasopismo wydawane w 1872 roku
 Gazeta Wielkopolska – czasopismo wydawane od 1990 roku